The Alchemist peut désigner :
 The Alchemist, un album de John Zorn publié en 2014 ;
 The Alchemist, un producteur, compositeur et DJ américain ;
 The Alchemist, un film de 1964.

Alchemist peut désigner :
 Alchemist, une entreprise spécialisée dans le développement et la production de jeux vidéo ;
 Alchemist, le septième album du producteur d'Electronic Dance Music norvégien Aleksander Vinter ;
 Alchemist, un groupe de metal avant-gardiste australien.

Voir aussi 
 
 
 Alchimie